Caffè è un singolo del rapper italiano Bresh, pubblicato il 2 luglio 2021.

Tracce

Note

Collegamenti esterni